Algenöl steht für

 Algenkraftstoff für Maschinen
 Ein Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren